Sannat kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sannat, Creuse, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Malta 

 Ta’ Sannat, ort och kommun på Gozo,